Multitâche peut désigner :
 en informatique, multitâche : système d'exploitation qui exécute, de façon apparemment simultanée, plusieurs programmes informatiques ;
 en psychologie, multitâche : capacité d'un individu à réaliser plusieurs tâches simultanément (le terme est issu de l'anglais Human multitasking) et est surtout analysé dans le contexte de la gestion des connaissances).